Сономын Чимэдцэрэн (,  — ) — монгольский шахматный композитор; преподаватель математики Монгольского государственнолго университета. С 1965 опубликовал свыше 200 задач и этюдов.

Композиции 

1.Крa1-b1! Фa6-b5 (на любой другой ход последует 2.Лdd5, сокращая решение) 2.Ле5-e7 Фa6-b6 (иначе 3.Лdd7)  3.Лe7-f7 Фa6-b6 4.Лd1-d5 Фb6-c5 5.Лd5-d8 Фc5-a5 6.Лf7-b7 Фa5-a6 7.Лb7-b5 Фa6-a7 8.Лd8-d5 Фa7-a4 9.Лb5-a5 Фa4:a5 10.Лd5:a5# Победа над сильнейшей фигурой соперника достигается тонким
маневрированием ладей.

Литература 
 

Шахматные композиторы по алфавиту
Шахматисты Монголии
Преподаватели МонГУ